Евреинов — русская фамилия.

Евреиновы — русские дворянские роды:

Известные носители 
 
 Евреинов, Александр Александрович (1843—1905) — русский генерал, командир лейб-гвардии 4-го стрелкового батальона, лейб-гвардии Измайловского полка и 18-го армейского корпуса.
 Евреинов, Александр Александрович (1873—1928) — русский государственный деятель, эстляндский вице-губернатор (1910—1914), пензенский губернатор (1914—1917).
 
 Евреинов, Борис Алексеевич (1888—1933) — историк, поэт, педагог, журналист, политический и общественный деятель, член кадетской партии, участник гражданской войны.
 
 Евреинов, Виктор Александрович (1908—1984) — советский шахматный композитор.
 Евреинов, Вячеслав Дмитриевич (1808—1868) — инженер путей сообщения, генерал-майор, член Комитета строений и гидравлических работ.
 Евреинов, Григорий Александрович (1839—1914) — обер-прокурор Сената, товарищ министра путей сообщения; в дальнейшем — сенатор; председатель Петербургского юридического общества.
 Евреинов, Дмитрий Иванович (1742—1814) — исторический живописец-миниатюрист.
 
 Евреинов, Константин Леонидович (1872 — ?) — генерал-майор, участник Первой мировой войны
 
 
 
 
 Евреинов, Эдуард Владимирович (1928—2011) — советский учёный в области информатики, доктор технических наук
 Евреинов, Яков Матвеевич (1700—1772) — русский дипломат, консул в Кадиксе, дипломатический агент в Голландии; с 1753 — президент коммерц-коллегии; действительный статский советник.

 Евреинова, Анна Михайловна (1844—1919) — первая из русских женщин, получившая за границей учёную степень доктора права.
 Жекулина, Аделаида Владимировна (урожд. Евреинова) — педагог и деятельница русской эмиграции, основательница Киевской гимназии.

Примечания